Денис Александрович Тюлюлин (17 мая 1988; СССР, Россия, Москва) — российский боец смешанных единоборств. Выступал ранее в M-1 Global и в других спортивных организациях. На данный момент выступает под эгидой UFC с 2022 года.

Биография 
Денис родился 17 мая 1988 г. р. в Москве

Переехал в США осенью 2021 года в надежде подраться в локальной лиге, таких там много (, Titan FC и так далее).

В 2022 году заключил контракт с UFC.

Статистика боёв

Ссылки 
 Карточка Дениса Тюлюлина на сайте UFC

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России